Agostino Cornacchini – scultore e pittore italiano
 Giovanni Cornacchini – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano